Kim steht für:
 Kim (Familienname), einen Familiennamen
 Kim (Vorname), einen männlichen und weiblichen Vornamen
 Kim (Roman), Roman (1901) von Rudyard Kipling
 Kim (Sierra Leone), westafrikanische Sprache
 Kim (Tschad), westafrikanische Sprache
 Kim (Zigarettenmarke)
 Kim-Jollenkreuzer, deutscher Segelbootstyp
 ehemaliger Markenname des Automobilherstellers Moskwitsch
 Kim Island, unbewohnte Insel im australischen Bundesstaat Western Australia

KIM steht für:
 Key Indicator Method zur Ermittlung der Arbeitsbelastung, siehe Leitmerkmalmethode
 Keyboard Input Monitor, Heimcomputer von Commodore, siehe KIM-1
 Kissingen mobil, Tarifverbund der örtlichen Busunternehmen im Landkreis Kissingen
 Kombinat Industrielle Mast, eine landwirtschaftliche Betriebsform in der DDR
 Kommunikation im Medizinwesen, ein Standard für den sicheren Datenaustausch im Gesundheitswesen in Deutschland
 Kompetenzzentrum Innovation und Marktorientierte Unternehmensführung, Institut der Hochschule Ludwigshafen
 KIM Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten, nationale und internationale Datenstandards
 Koninklijk Instituut voor de Marine, niederländische Marineakademie
 Kraillinger Innovations-Meile, Gewerbegebiet in Krailling, Oberbayern

KIM? steht für:
 KIM? („Kind im Magen?“), deutsche Punkband

kim steht für:
 Tofalarische Sprache (ISO-639-3-Code)
 .kim, eine Top-Level-Domain

K.I.M. steht für:
 K.I.M. (* 1986), französischer Beatboxer

Siehe auch:
 Kim & Co.
 Kim-Dynastie
 Kim-Spiel
 Mel & Kim
 Kiem
 Kimm
 Kym
 McKim

Abkürzung